Orthe ist:

 Orthe (Fluss), ein Fluss in Frankreich
 Orthe (Thessalien), ein antiker Ort in Thessalien, beim heutigen Damasio in Griechenland
 Orthe (Rhodos), ein antiker Ort auf Rhodos
 ein Zyklus von Science-Fiction-Romanen von Mary Gentle, deutsch Chronik von Carrick V der Botschafterin Lynne de Lisle Christie